Sam Garbarski est un réalisateur et scénariste belge né le  à Planegg en Allemagne.
 Tania Garbarski est une actrice, fille du réalisateur Sam Garbarski.
Patronyme germanique